Појам Ернст Август може да се односи на:
 Ернст Август, изборник Брауншвајг-Линебурга,
 Ернст Август, краљ Хановера,